późne ciężkie bombardowanie
 LHB (gen)